Ранчо ла Фортуна има више значења:

 Ранчо ла Фортуна (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ла Фортуна (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Фортуна (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику